Rasphuis (algemeen), een oud type gevangenis, zoals:
 Rasphuis (Amsterdam)
 Rasphuis (Gent)

Zie ook 
 Willige Rasphuis, gebouw in Amsterdam